Neoeutegaeus är ett släkte av kvalster. Neoeutegaeus ingår i familjen Eutegaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Neoeutegaeus